Szolnoki Vízilabda Sport Club é um clube de polo aquático da cidade de Szolnoki, Hungria.

História 
O clube foi fundado em 1921.

Títulos
 Liga Húngara de Polo aquático (8)
  1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1964, 2014–15, 2015–16

Clubes de polo aquático da Hungria